Санта Рита, Санта Рита де Касија има више значења:

 Санта Рита, Санта Рита де Касија (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Рита, Санта Рита де Касија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику